Slutspillet eller knockout-runden ved VM i fodbold for kvinder 2019 var den anden og sidste fase af konkurrencen, efter gruppespillet. Det begynder den 22. juni 2020 med ottendedelsfinalerne og slutter den 7. juli 2020 med finalekampen, der spilles på Parc Olympique Lyonnais i Lyon. De to øverste hold fra hver gruppe (i alt 16) og de bedste tre'er vil gå videre til slutspillet for at konkurrere i en eliminationsturnering. Ud over finalen vil der også blive spillet en bronzekamp mellem de to tabende hold i semifinalerne.

Kvalificerede hold 
De to bedste hold i hver gruppe er kvalificeret til slutspillet, samt de fire bedste tredjeplacerende hold:

Kampoversigt

Ottendedelsfinaler

Tyskland - Nigeria

Norge - Australien

England - Cameroun

Frankrig - Brasilien

Spanien - USA

Sverige - Canada

Italien - Kina

Holland - Japan

Kvartfinaler

Norge - England

Frankrig - USA

Italien - Holland

Tyskland - Sverige

Semifinaler

England - USA

Holland - Sverige

Kampen om tredjepladsen

Finalekamp

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

VM i fodbold for kvinder 2019